Abbadie ou d'Abbadie é um sobrenome, (apelido de família) da Língua francesa. Abbadie ou d'Abbadie, este termo significa em Língua portuguesa Abadia ou "(da) abadia", pode referir-se a:

Antoine Thomson d'Abbadie (1810-1897), explorador na Etiópia
Arnaud-Michel d'Abbadie (1815-1893), irmão de Antoine-Thomson d'Abbadie, também um explorador
Jacques Abbadie (1654?-1727), teólogo suíço
Jean-Jacques Blaise d’Abbadie (1726-1765), governador da Luisiana Francesa
Julio Abbadie (1930 -), futebolista uruguaio
Luis G. Abbadie (1968 -), escritor mexicano

Sobrenomes da língua francesa